Zunz eller Zuntz är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Leopold Zunz
 Nathan Zuntz